Географічний полюс
 Південний полюс
 Північний полюс
 Магнітний полюс
 Полюс недосяжності

 Полюс комплексної функції
 Полюс диполя
 Полюс — один з електродів джерел постійного струму

 «Полюс» — російська золотовидобувна компанія